light up (album) - album van Stevie Ann
 Light Up (kunstwerk) - kunstwerk in Pittsburg, Pennsylvania
 Light Up (The World) - nummer van de Britse zangeres Yasmin